Asia Muhammad și Taylor Townsend au fost campioanele en-titre din 2020, cînd a avut loc ultima ediție, dar au ales să participe la Adelaide International 1 2023.

Miyu Kato și Aldila Sutjiadi au câștigat titlul, învingând pe Leylah Fernandez și Bethanie Mattek-Sands în finală cu scorul de 1–6, 7–5, [10–4].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw

WTA Auckland Open
WTA Tour 2023